Příjmení Lysenko označuje více osob:

 Danil Lysenko (* 1997) – ruský atlet, výškař, halový mistr světa
 Mykola Lysenko (1842–1912) – ukrajinský hudební skladatel
 Trofim Lysenko (1898–1976) – ukrajinský agronom
 Vladimír Lysenko (* 1940) – český geolog a speleolog

ženy
 Růžena Lysenková (1918–2013) – česká herečka
 Taťjana Lysenková – více osobností